Анджиевский:

 Анджиевский — посёлок городского типа Минераловодского района Ставропольского края.
 Анджиевский, Григорий Григорьевич (1897—1919) — активный участник борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе.